Molekulska formula -{C14H12N2}- se može odnositi na:

 1-Amino-3-fenilindol
 Neokuproin